II. Heródes, vagy I. Heródes Fülöp, olykor Heródes Boethus (Kr. e. 27 – Kr. u. 33) zsidó fejedelem Itureában és Trakhonitiszban Kr. e. 4-től haláláig.

Nagy Heródes fiaként, és édesanyja, Mariamné révén Simon Boethus zsidó főpap unokájaként született, és édesapja halála után testvéreivel közösen uralkodott Palesztina felett. Az ő felesége volt Heródiás, akiről szól az Újszövetség is. Hosszú uralkodásáról kevés adat fenn, ezeket Iosephus Flavius őrizte meg. Heródes Kr. u. 33 körül hunyt el.

Fordítás

Források 
 http://virtualreligion.net/iho/herod_b.html

Újszövetségi személyek
A Római Birodalom történelme
Zsidó uralkodók